Quiñones hace referencia a varios artículos:

Historia
Quiñón, sistema de reparto de la tierra y producción agrícola.

Lugares
Quiñones del Río, localidad del municipio de Carrizo de la Ribera, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España.

Nobleza
Casa de Quiñones, condado de Luna, uno de los más importantes linajes nobiliarios leoneses;
Quiñones de Benavente, línea de la Casa de Quiñones surgida en el ;

Personas
José Quiñones Gonzales, aviador y héroe peruano
Luz Mila Quiñones, bióloga colombiana.
Luis Enrique Quiñones García, futbolista colombiano.
Juan Carlos Suárez-Quiñones, político español